Arlin Gabriela Medrano Guzmán, conocida como Arlín Medrano (nació el 14 de enero del año 2000, en Tepic, Nayarit) estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente de 22 años, es una activista nacional a favor de las luchas sociales. Es conocida por iniciar su lucha en Nayarit, motivando a más juventudes desde la corta edad de 12 años, ahora conocida por la política mexicana como una referente centenial.

Reseña biográfica 
Arlin Medrano, tiene 22 años de edad, ha forjado los derechos de niñas, niños, jóvenes y mujeres de México, siendo invitada por instancias nacionales e internacionales para compartir su visión actual de la situación en el mundo. Conocida por su labor feminista, y por tener una carrera profesional. Ha fungido como servidora pública del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, Asesora Legislativa de Cámara de Diputados (México) y conferencista nacional, columnista virtual desde los 17 años , y fundadora del colectivo latino Manos en la Tierra.

Distinciones 

 Activista Reconocida ante la CEPAL. 
 Premio Estatal de la Juventud 2017.
 Forista y conferencista en América Latina.
 Distinción del año 2016 como Tepicense.
 Presidenta de Parlamento Juvenil de Cámara de Diputados.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial.

Activistas de México